5. Streichquartett steht für:

 5. Streichquartett (Beethoven)
 5. Streichquartett (Mendelssohn)
 5. Streichquartett (Mozart)
 5. Streichquartett (Schubert)